Pouillé kan syfta på:
 Pouillé, Loir-et-Cher
 Pouillé, Vendée
 Pouillé, Vienne